Pohlenz ist der Familienname folgender Personen:

 August Pohlenz (Christian August Pohlenz; 1790–1843), deutscher Komponist, Gesangslehrer und Organist, Musikdirektor
 Bernd Pohlenz (* 1956), deutscher Zeichner und Cartoon-Künstler
 Hans-Jürgen Pohlenz (* 1927), deutscher Tierarzt und Politiker (SPD), MdB
 Marianne Pohlenz († nach 1994), deutsche Schauspielerin, war verheiratet mit Kurt Pratsch-Kaufmann
 Max Pohlenz (1872–1962), deutscher klassischer Philologe
 Rainer Pohlenz (* 1945), deutscher Bauphysiker und Hochschullehrer
 Volker Pohlenz (* 1956), deutscher Maler
 Walter Pohlenz (1902–1978), deutscher Kriminalbeamter
 Walter Pohlenz (Grafiker) (* 1901), deutscher Grafiker, Zeichner und Maler

Siehe auch:

 Polenz